Разгуляевка— железнодорожная станция Волгоградского региона Приволжской железной дороги, расположена в Дзержинском районе Волгограда, и, в непосредственной близости от посёлка Городище, Волгоградской области.

Станция электрифицирована.

Пригородные поезда 
По состоянию на май 2021 года по станции курсируют следующие поезда пригородного сообщения:

Примечания 

Станции Волгоградского региона Приволжской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Волгограда